Onkel Tom (engl. Uncle Tom) ist eine literarische Figur, die weltweit bekannt wurde. Sie wurde ersonnen von der amerikanischen Autorin Harriet Beecher Stowe. Onkel Tom ist der Held des Romans Onkel Toms Hütte (im Original: Uncle Tom's Cabin). Ferner bezeichnet Onkel Tom:

 Onkel-Tom-Syndrom, ein psychologischer Fachbegriff, der ein unterwürfiges Verhalten von Afroamerikanern gegenüber Weißen beschreibt
 Onkel Tom, ehemalige Bezeichnung für den Erdnussriegel Mr. Tom
 Onkel Tom alias Tom Angelripper, Musiker
 Uncle Tom Mountain, ein Berg im Oxford County des US-Bundesstaates Main

Siehe auch:
 Onkel Toms Hütte (Begriffsklärung)